William Hunt (geestelijke), Engels geestelijke en historicus
 William Henry Hunt, Engels kunstschilder
 William Holman Hunt, Engels kunstschilder